Weihnachtsgeschichte bezeichnet:
 Weihnachtsgeschichte, biblisch überlieferte Geschehnisse um die Geburt Jesu von Nazaret

Die Weihnachtsgeschichte bezeichnet:
 Die Weihnachtsgeschichte (Distler), A-cappella-Chorwerk von Hugo Distler
 Die Weihnachtsgeschichte (1994), US-amerikanischer Zeichentrickfilm von Henri Heidsieck
 Die Weihnachtsgeschichte (1997), US-amerikanischer Zeichentrickfilm von Stan Phillips
 Die Weihnachtsgeschichte (2016), Kinofilm der Augsburger Puppenkiste
 Die Muppets-Weihnachtsgeschichte, US-amerikanische Filmkomödie von Brian Henson (1992)

Eine Weihnachtsgeschichte () bezeichnet:
 Eine Weihnachtsgeschichte, deutscher Titel von Charles Dickens’ Novelle A Christmas Carol (1843)

Dessen Verfilmungen:
 Eine Weihnachtsgeschichte, englischer Spielfilm von Brian Desmond Hurst (1951)
 Charles Dickens’ Weihnachtsgeschichte, US-amerikanisch-britischer Weihnachtsfilm von Clive Donner (1984)
 A Christmas Carol – Die Nacht vor Weihnachten, US-amerikanischer Fantasyfilm von David Hugh Jones (1999)
 Eine Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens – Musical, US-amerikanische Musical-Verfilmung von Arthur Allan Seidelman (2004)
 Disneys Eine Weihnachtsgeschichte, US-amerikanischer Animationsfilm von Robert Zemeckis (2009)

Siehe auch:
 Weihnachtsoratorium
 Weihnachtsgeschichten